Гувениус — фамилия. Известные носители:

 Гувениус, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5033; 3 декабря 1834.
 Гувениус, Николай Максимович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 9270; 26 ноября 1853.